Mužská čtyřhra Western & Southern Open 2021 probíhala ve druhé polovině srpna 2021. Do deblové soutěže cincinnatského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojit. Obhájcem titulu byl španělsko-australský pár Pablo Carreño Busta a Alex de Minaur, jehož členové nestartovali společně. Carreño Busta do soutěže nezasáhl, spoluhráčem de Minaura se stal Cameron Norrie, se kterým dohráli ve čtvrtfinále na raketách Granollerse a Zeballose.

Vítězem se stal druhý nasazený španělsko-argentinský pár Marcel Granollers a Horacio Zeballos, který ve finále za 1.54 hodin zdolal Američany startující na divokou kartu Steva Johnsona s Austina Krajiceka ve dvou tiebreacích 7–6(7–5) a 7–6(7–5). Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a získali šestou společnou trofej a čtvrtou ze série Masters. Granollers vybojoval třiadvacátý deblový titul a pro Zeballose to bylo osmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (2. kolo)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (vítězové)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinále)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (čtvrtfinále)
  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (2. kolo)
  John Peers /  Filip Polášek (2. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2021